Коцкар може бити:

 особа која упражњава коцкање

или:

 Коцкар (албум)
 Коцкар (роман)
 Коцкар (филм)

Види још 

 Коцкари (вишезначна одредница)